Ца́лик — фамилия, также еврейское мужское имя.

 Цалик, Нина Моисеевна (в замужестве Брандис; 1917—1988) — советский переводчик художественной прозы с французского языка.
 Цалик, Станислав Николаевич (род. 1962) — украинский писатель.